Swan (englisch für „Schwan“) steht für:

 HMAS Swan (U74), australisches Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg
 Swan Theatre (Stratford), Theater in Stratford-upon-Avon, England
 Swan Medal, Preis für Angewandte Physik des Institute of Physics

 The Swan (Theater), Theater in Southwark, London, England (ab 1595)
 Der Schwan, original The Swan, US-amerikanischer Spielfilm von Charles Vidor (1956)
 Schwan (Sessel), international The Swan, dänischer Designersessel (1958)

Unternehmen:
 Swan, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Elieson Lamina Accumulator Syndicate
 Swan, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Bloch et Compagnie
 Swan & Company, ehemaliger britischer Händler und Hersteller von Automobilen
 Swan Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Geografie:
 Swan (Western Australia), Verwaltungsbezirk in Westaustralien
 Swan Hill Rural City, lokales Verwaltungsgebiet in Viktoria, Australien
 Swan Island – mehrere Inseln…
 Swan Lake – mehrere Seen…
 Swan Lake Township – mehrere Townships…
 Swan Mere, See in der Region Southland, Neuseeland
 Swan Point, Landspitze der Odbert-Insel vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Swan River – mehrere Flüsse und Orte…
 Swan Rock, Felseninsel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Swan Valley, Weinanbaugebiet in Kalifornien, USA
 Mount Swan, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Swan ist der Familienname folgender Personen:
 Anni Swan (1875–1958), finnische Schriftstellerin
 Benjamin Swan (1762–1839), US-amerikanischer Politiker, Kaufmann und State Treasurer von Vermont
 Billy Swan (* 1942), US-amerikanischer Song Country-Sänger und Songwriter
 Buddy Swan (1929–1993), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Curt Swan (1920–1996), US-amerikanischer Graphiker und Comiczeichner
 Douglas Swan (1930–2000), US-amerikanischer Maler
 Henrietta Swan Leavitt (1868–1921), US-amerikanische Astronomin
 Ian Swan (1930–2004), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Isabel Swan (* 1983), brasilianische Seglerin

 Jim Swan (1941–2017), schottischer Chemiker, Biologe und Experte für Single-Malt-Whisky
 Jimmy Swan (1912–1994), US-amerikanischer Country-Sänger
 John Macallan Swan (1846–1910), englischer Maler und Bildhauer
 John William David Swan (* 1935), bermudischer Politiker
 Joseph Wilson Swan (1828–1914), englischer Erfinder
 Katie Swan (* 1999), britische Tennisspielerin
 Kitty Swan (* 1943), dänische Schauspielerin
 Kyle Swan (* 1999), australischer Leichtathlet
 Malcolm Swan (* 1934), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Paul Swan (1883–1972), US-amerikanischer Schauspieler, Maler und Dichter

 Richard Swan (* 1933), US-amerikanischer Mathematiker
 Robert Swan (* 1956), britischer Polarforscher und Umweltschützer
 Robert Swan (Skirennläufer) (* 1943), kanadischer Skirennläufer
 Samuel Swan (1771–1844), US-amerikanischer Politiker
 Serinda Swan (* 1984), kanadische Schauspielerin
 Sierra Swan (* 1978), US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin
 Teal Swan (* 1984), US-amerikanische spirituelle Lehrerin und Autorin
 Wayne Swan (* 1954), australischer Politiker

SWAN steht für:
 C/2006 M4 (SWAN), Komet
 C/2020 F8 (SWAN), Komet

Siehe auch:
 Swan Song Records (Plattenlabel)
 Anni-Swan-Medaille (Literaturauszeichnung)
 Nautor’s Swan (Schiffswerft)
 Black Swan (Begriffsklärung)
 Swans (US-Musikgruppe)
 Swahn, Swann, Swane, Schwan (Begriffsklärungen)

Abkürzung